sarna – rodzaj ssaka 
 sarny – podrodzina ssaków z rodziny jeleniowatych

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Sarny – przysiółek wsi Ścinawka Górna w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków 
 Sarny – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż 
 Sarny – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż 
 Sarny – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki

Miejscowości na Ukrainie 
 Sarny – miasto w zachodniej części Ukrainy
 Sarny – wieś na Ukrainie (rejon jaworowski)
  Sarny – wieś na Ukrainie (rejon monastyryszczeński)

Inne 
 Sarny – była osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn

Zobacz też 
 Sarny Małe
 Sarny Wielkie

Przypisy